Sara Ballantyne (wielrenster), Amerikaans mountainbikester (1960–)
Sara Ballantyne (hockeyster), Canadees hockeyspeelster (1964–)